Murch ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Murch (1902–1989), australischer Maler
 Malachi Murch (* 1995), australischer Volleyballspieler
 Thompson H. Murch (1838–1886), US-amerikanischer Politiker
 Walter Murch (* 1943), US-amerikanischer Filmeditor und Tonmeister

Sonstiges:
 Mount Murch, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika